Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Haas ha battuto in finale Andy Roddick 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Andy Roddick (finale)
  Mardy Fish (primo turno)
  Taylor Dent (primo turno)
  James Blake (quarti)

 Andrei Pavel (semifinali) 
 Robby Ginepri (primo turno) 
 Luis Horna (semifinali) 
 Jürgen Melzer (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2004
ATP Tour 2004